Alteo Dolcini – storico e pubblicista italiano
 Diego Dolcini – stilista italiano
 Emilio Dolcini – giurista e accademico italiano
 Francesca Dolcini – ex astista italiana
 Mirko Dolcini – politico e avvocato sammarinese